Пон-де-Рюан () — муниципалитет (коммуна) во Франции, департамент Эндр и Луара (округ Тур).

Демография 
Изменения в численности населения известны в ходе переписей населения, проведенных в коммуне с 1793 года. Начиная с 2006 года Insee ежегодно публикует население общин. В настоящее время в основе переписи лежит ежегодный сбор информации о всех территориях коммун за пятилетний период. Также каждые 5 лет проводится обследование всех групп населения. Для муниципалитета первая полная (со всеми сборами информации) перепись в рамках новой системы была проведена в 2007 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мэрии

Населённые пункты по алфавиту
Коммуны департамента Эндр и Луара